День, когда остановилась Земля () — классический чёрно-белый фантастический триллер Роберта Уайза 1951 года по мотивам новеллы Гарри Бейтса «Прощание с повелителем».
 День, когда Земля остановилась () — фантастическая драма 2008 года режиссёра Скотта Дерриксона, ремейк одноимённого фильма 1951 года.